Anders Ljungberg (né en 1947), footballeur suédois
Bo Ljungberg (1911-1984), athlète suédois
Fredrik Ljungberg (né en 1977), footballeur suédois
Göta Ljungberg (1883-1955), chanteuse d'opéra suédoise
Hanna Ljungberg (née en 1979), footballeuse suédoise
Mikael Ljungberg (1970-2004), lutteur suédois